Fontao puede referirse a:

en España 
Fontao (Sarria), lugar y parroquia del concello de Sarria.
Fontao (La Teijeira), lugar y parroquia del concello de La Teijeira.
Fontao (Villa de Cruces), parroquia del concello de Villa de Cruces.
Fontao (Abegondo), lugar de la parroquia de Meangos, concello de Abegondo.
Fontao (Boimorto), lugar de la parroquia de Brates, concello de Boimorto.
Fontao (Brión), lugar de la parroquia de Bastavales, concello de Brión.
Fontao (Cabanas), lugar de la parroquia de Cabanas, concello de Cabanas.
Fontao (Carballino), lugar de la parroquia de Lobás, concello de Carballino.
Fontao (Cariño), lugar de la parroquia de A Pedra, Cariño|Pedra, concello de Cariño.
Fontao (Castroverde), lugar de la parroquia de Rebordaos, concello de Castroverde.
Fontao (Cervo), lugar de la parroquia de Cervo, concello de Cervo.
Fontao (Coles), lugar de la parroquia de Melias, concello de Coles.
Fontao (Costante), lugar de la parroquia de Costante, concello de Guntín.
Fontao (Zolle), lugar de la parroquia de Zolle, concello de Guntín.
Fontao (Lalín), lugar de la parroquia de Botos, concello de Lalín.
Fontao (Lugo), lugar de la parroquia de Santo André de Castro, concello de Lugo.
Fontao (La Merca), lugar de la parroquia de Corvillón, concello de La Merca.
Fontao (Pantón), lugar de la parroquia de Tribás, concello de Pantón.
Fontao (Álvare), lugar de la parroquia de Álvare, concello de Pastoriza.
Fontao (Bretoña), lugar de la parroquia de Bretoña, concello de Pastoriza.
Fontao (Piñor), lugar de la parroquia de Coiras, concello de Piñor.
Fontao (San Saturnino), lugar de la parroquia de Naraío, concello de San Saturnino.
Fontao (Couto), lugar de la parroquia de Couto, concello de Taboada.
Fontao (Vilela), lugar de la parroquia de Vilela, concello de Taboada.
Fontao (Vedra), lugar de la parroquia de Vedra, concello de Vedra.
Fontao (Villalba), lugar de la parroquia de Tardade, concello de Villalba.
Fontao (Vivero), lugar de la parroquia de Santo André de Boimente, concello de Vivero.
Fontao (Jove), lugar de la parroquia de Xuances, concello de Jove.
O Fontao (Carballedo), lugar de la parroquia de Oleiros, concello de Carballedo.
O Fontao (Frades), lugar de la parroquia de Abellá, concello de Frades.
O Fontao (Friol), lugar de la parroquia de Trasmonte, concello de Friol.
O Fontao (Miño), lugar de la parroquia de Carantoña, concello de Miño.
O Fontao (Pantón), lugar de la parroquia de Espasantes, concello de Pantón.
O Fontao (Beacán), lugar de la parroquia de Beacán, concello de La Peroja.
O Fontao (Toubes), lugar de la parroquia de Toubes, concello de La Peroja.
O Fontao (Pol), lugar de la parroquia de Valonga, concello de Pol.
O Fontao (Samos), lugar de la parroquia de Samos, concello de Samos.
O Fontao (Silleda), lugar de la parroquia de Graba, concello de Silleda.
O Fontao (Vicedo), lugar de la parroquia de Suegos, concello de Vicedo.
O Fontao (Belesar), lugar de la parroquia de Belesar, concello de Villalba.
O Fontao (Goiriz), lugar de la parroquia de Goiriz, concello de Villalba.
O Fontao (Villamarín), lugar de la parroquia de O Río, concello de Villamarín.

en Portugal 
Fontão, freguesia del municipio de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo.